Хевеш () — венгерский топоним.

 Хевеш — город в Венгрии:
 Хевеш — провинция (медье) в современной Венгрии.
 Хевеш — комитат Венгерского королевства.